Яков Зиновьевич Городской (23 октября 1898 — 6 января 1966) — русский советский поэт, журналист. Член Союза писателей СССР (1934).

Биография 
Родился в 1898 году в Екатеринославе, в семье служащего. В 1905 году семья переехала в Николаев, где окончил Николаевское высшее начальное училище.

В 1919 году добровольцем вступает в Красную Армию и уходит на фронт Гражданской войны.

Вернувшись с фронта в 1920 году начинает журналистскую работу в газете «Красный Николаев», переехав в Харьков работает в газете «Харьковский пролетарий».

В 1926 году в Харькове становится членом и активным участником Всеукраинского союза пролетарских писателей, в том же году вступает в ВКП(б).

В 1930—1932 годах — редактор газеты «Темп» на строительстве ХТЗ, затем возглавлял редакции журналов «Красное слово» и «Литстрой».

Впоследствии критики, оценивая журналистскую деятельность Городского, подтвердят, что она была образцом труда «на линии огня». И так было не только в Николаеве. «На линии огня» он находился и в Харькове, на строительстве тракторного завода, и тогда, когда в разные годы редактировал республиканские издания.

В 1934 году от Украинской ССР был делегатом на Первом съезде писателей СССР, став одним из первых членов Союза писателей СССР.

С 1934 года жил в Киеве — заведующий русской поэтической секцией Союза писателей Украинской ССР, редактор журнала «Радянська література» и «Літературна газета».

С началом Великой Отечественной войны — батальонный комиссар, был корреспондентом газеты «Красная Армия» Юго-Западного фронта, уже осенью 1941 года был демобилизован по состоянию здоровья, но до конца войны написал много статей, стихов и рассказов, которые публиковались в газетах «Правда Украины», «Література і мистецтво» и других, одельными изданиями вышли сборники произведений «На зов наркома обороны» (1941), «Оружие» и «Киевляне» (1942), «Военное время» (1943). Награждён медалью «За победу над Германией».

Умер в 1966 году.

Творчество 
Поэтическое наследие Я. Городского составляет более чем тридцать книг, стихи в журналах и газетах, статьи о литературе и публицистика, несколько пьес.

Первое стихотворение «Новогодняя оказия» напечатано в «Николаевской газете» 1 января 1917 года. Первый сборник стихов «Косматая Россия» был издан в 1923 году.

В поэзии Я. Городского изображены события Ггражданской войны, воспеты строители ХТЗ, рабочие заводов и фабрик — созидатели новой жизни, показаны подвиги советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Библиография 
Отдельные издания:
 Косматая Россия: Стихи. — Николаев: Б. и., 1923. — 46 с.
 О самом простом. Вторая книга стихов. — Николаев: Группа «Октябрь», 1925. — 104 с.
 Тракторобуд: Стихи (Литературный рапорт 2-й партконференции Тракторостроя). — : Гарт, изд-во пролетарских писателей, 1931. — 14 с.
 Лагерь: Стихи. — : Литература и мистецтво, 1932. — 207 с.
 Отступление смерти: Стихи / Редактор Е. Михайлова. Художник А. Рубан — : Радянська литература, 1934. — 105 с.
 Железная бригада: Пьеса в 4-х д. 12-ти картинах. — : Литература и мистецтво, 1933. — 105 с.
 Район: Пьеса в 4-х д., 12 картинах. — : Радянська литература, 1934. — 108 с.
 Последний раунд: Комедия в 3 действиях. — ; : Держ. лiтературне виб., 1935. — 102 с.
 Моя страна: Стихи. — : Гослитиздат, 1935. — 155 с.
 Ясно вижу: Стихи. — : Укр. робiтник, 1935. — 120 с.
 Кавказская запись: Стихи. — : Радянська лiтература, 1935. — 64 с.
 Дорога на Ирпень: Стихи. — : Держлiтвидав, 1936. — 162 с.
 Июль: Стихи. — ; : Держлітвидав, 1937. — 82 с.
 Сто миллионов: Стихи. — ; : Держлітвидав, 1937. — 33 с.
 Поэмы и стихи. — ; : Держлітвидав, 1937. — 150 с.
 Зеленый лист: Стихи. — : Держлiтвидав, 1938. — 120 с.
 Встречи: Стихи. — : Гослитиздат УССР, 1940. — 128 с.
 Заметки о литературе. — : Радянський письменник, 1941. — 228 с.
 На зов наркома обороны: Стихи. — ; : Радянський письменник, 1941. — 19 с.
 Оружие: Стихи. — : Союз советских писателей Украины, 1942. — 28 с.
 Киевляне: Стихи. — Уфа: Союз советских писателей Украины, 1942. — 28 с.
 Конник: Для мл. возраста / Текст Я. Городского; Рис. Г. Бондаренко. — Уфа: Худ. фонд Союза советских художников Украины, 1943. — 8 ненум. с.
 Военное время: Стихи. — Уфа: Союз советских писателей Украины, 1943. — 132 с.
 Поход: Стихи. — : Радянський письменник, 1948. — 132 с.
 Возвращение: Стихи. — : Радянський письменник, 1946. — 119 с.
 Молодая земля: Стихи. — : Радянський письменник, 1950. — 176 с.
 Киевские стихи. — : Радянський письменник, 1958. — 126 с.
 Сквозь годы: Избранные стихи. — : Советский писатель. 1960. — 144 с.
 Отступление смерти: Избранное. — : Днiпро, 1968. — 242 с.
 Вся жизнь: Стихотворения и поэмы. — : Днiпро, 1985. — 174 с.

Публикации в периодике:
 С думой о тебе: Стихи / Яков Городской; Примеч. Л. Вышеславского. — Радуга, № 12, 1983. — С. 145—147.

Литература 
 60-летие Я. Городского // «Литературная газета», № 130, 30 октября 1958.
 Бекетова В. Стихи Якова Городского // «Советская Украина», № 12, 1958.
 Лев Озеров. Яков Городской. «Сквозь годы» // «Октябрь», № 7, 1962.

Источники 
 Яков Зиновьевич Городской // Краткая литературная энциклопедия
 Яков Зиновьевич Городской // Русские советские поэты Украины. / Сост. и автор биогр. справок: И. Т. Куприянов. — : Днипро, 1987. — 404 с.
 Яков Зиновьевич Городской // Русские писатели Украины: Литературные портреты / Александр Степанович Стогнут. — Издательство Киевского университета, 1970. — 294 с.
 Яков Зиновьевич Городской // Писатели Украины в Великой Отечественной: биобиблиографический справочник / Борис Абрамович Буркатов, Платон Воронько, Анатолий Яковлевич Шевченко. — : Радянський письменник, 1985. — 497 с. — С. 114—116.

Члены Союза писателей СССР
Члены ВКП(б)
Политработники Великой Отечественной войны
Главные редакторы газеты «Литературная Украина»